19. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne pod auspicjami Confederation of African Athletics, które odbywały się od 10 do 14 sierpnia na Stade de Marrakech w marokańskim Marrakeszu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2014 w lekkoatletyce
2014
Lekkoatletyka w Maroku
Sport w Marrakeszu
2014 w Maroku